Yangchuanosaurus — род крупных хищных динозавров из семейства Metriacanthosauridae, живших во времена средней — поздней юры ( назад) на территории современного Китая.

Родственник аллозавра, самый крупный хищный динозавр из юрских отложений Китая. Происходит из оксфордских слоёв формации Шангшасимяо (Shangshaximiao Formation) в провинции Сычуань. Отличается высоким коротким черепом, с парой гребней над носовыми костями. Остистые отростки спинных позвонков высокие, образуют небольшой «парус» (вероятно, как приспособление для крепления сильных мышц). Известен по двум относительно полным скелетам разного размера. Меньший скелет (животное длиной около 8 метров, череп длиной 78 см) принадлежит, вероятно, невзрослой особи. Этот скелет стал голотипом типового вида (Y. shangyouensis), описанного в 1978 году группой китайских палеонтологов. Название рода образовано от наименования уезда Юнчуань (пиньинь Yǒngchuān) провинции Сычуань. Второй скелет, принадлежавший особи до 11 метров в длину (череп 1,1 метра в длину, вес мог достигать 3 тонн), описан в 1983 году как второй вид — Yangchuanosaurus magnus. Сейчас обычно оба вида объединяют.

Yangchuanosaurus — охотник за крупными завроподами, такими как мамэньсизавр. По своему образу жизни он соответствовал аллозаврам Северной Америки.

Кладограмма согласно филогенетическому анализу 2012 года:

Примечания

Ссылки 
 http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/nature-online/dino-directory/detail.dsml?Genus=Yangchuanosaurus
 Allosauria
 https://web.archive.org/web/20061102103608/http://dinoweb.narod.ru/Carnosauria.htm/

Аллозавроиды
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии